Council – cittadina dell'Idaho (USA)
Council – città abbandonata dell'Alaska (USA)
Council – comunità non incorporata della Carolina del Nord
Council – comunità non incorporata della Virginia
Floyd Council – musicista statunitense